Antrodia är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Antrodia i familjen Fomitopsidaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Meripilaceae. Släktet tillhör ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Basidiesvampar
Antrodia